Księstwo Reuss (linii młodszej) –
 Księstwo Reuss (linii starszej) –

Zobacz też